Werner Greub ist der Name folgender Personen:

* Werner Greub (Anthroposoph) (1909–1997), Schweizer Gralsforscher und Autor 
 Werner H. Greub (1925–1991), deutscher Mathematiker